Cazal ist:
 der Familienname des französischen Handballers Patrick Cazal (* 1971)
 als CAZAL das Markenzeichen des Designers Cari Zalloni

Siehe auch:
 Casal
 Kazal